Marittimesi – abitanti di Marina di Marittima
Marittimesi – abitanti di Marittima